Wojciechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wojciechów, un village dans le powiat de Lwówek Śląski
 Wojciechów, un village dans le powiat de Złotoryja

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wojciechów, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Wojciechów, un village dans le powiat de Chełm
 Wojciechów, un village dans le powiat de Kraśnik
 Wojciechów, un village dans le powiat d'Opole Lubelskie
 Wojciechów, un village dans le powiat de Lublin et le siège de la gmina de Wojciechów.
 Wojciechów, un village dans le powiat de Włodawa

 dans la voïvodie de Łódź
 Wojciechów, un village dans la gmina de Gomunice
 Wojciechów, un village dans la gmina de Przedbórz

 dans la voïvodie de Mazovie
 Wojciechów, un village

 dans la voïvodie d'Opole
 Wojciechów, un village dans le powiat de Namysłów
 Wojciechów, un village dans le powiat d'Olesno

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wojciechów, un village dans le powiat de Kazimierza
 Wojciechów, un village dans le powiat de Włoszczowa